AF steht für:

 A. F., ehemaliger britischer Automobilhersteller
 AF (Automarke), ehemalige britische Automarke (1987–2005)
 ÅF, schwedisches Ingenieurdienstleistungsunternehmen
 Afghanistan nach ISO 3166-1
 Agnostic Front, eine US-amerikanische Hardcore-Band
 air force, englisch für Luftstreitkräfte
 Air France, die Fluggesellschaft
 Aktienfonds
 die Jahreszählung „Anno Ford“ in Aldous Huxleys Dystopie Brave New World
 Stadion An der Alten Försterei, ein Fußballstadion in Berlin
 alternative fuel, siehe Ersatzbrennstoff
 American Forces, die US-Streitkräfte
 American Front, eine Nazi-Organisation
 Anisotropes Filtern, eine Methode in der Grafikverarbeitung
 Antennenfaktor
 Anti-Flag, eine Punkband aus Pittsburgh, USA
 approximately finite, siehe AF-C*-Algebra
 Arbeiterfestspiele in der DDR
 The Architecture Foundation
 array factor, siehe Gruppenantenne
 Assured Forwarding, eine QoS-Klasse
 Atemfrequenz
 atrial fibrillation, das Vorhofflimmern des Herzens
 audio frequency, im Hörbereich
 Autofokus in der Fotografie
 Bahnhof Flensburg (DS100-Code)

AF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Peterborough
 Niederlande: Allied Joint Force Command Brunssum (zwei Buchstaben – zwei Ziffern – zwei Buchstaben)
 Norwegen: Fredrikstad in der Provinz Viken
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für die Vereinigten Staaten
 Deutschland: Fahrzeuge der US-Streitkräfte in Deutschland (2000–2005)

ÅF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Finnland: Åland, temporäre Schilder mit roter Schrift

af steht als Abkürzung für:
 Afrikaans, eine südafrikanische Sprache, nach ISO 639-1

Af steht als Abkürzung für:
 Afghani, die afghanische Währung (international AFN)

.af steht als Abkürzung für:
 .af, die Top-Level-Domain von Afghanistan

a. f. steht als Abkürzung für:
 „alles frei“, einen vor allem im Elbsandsteingebirge gebräuchlichen Begehungsstil beim Klettern, siehe A.f. (Klettern)

Siehe auch:

Abkürzung